36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w m. Dobra, w składzie 26 BROP – 1968-1999
 36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w m. Mrzeżyno, w składzie 3 BROP – sformowany 2011